Ке́ттелер () — немецкая фамилия, родственная Кетлер
 
 Кеттелер, Клеменс фон (1853—1900) — германский дипломат, дядя дипломата Вильгельма фон Кеттелера